Carnotov izrek je lahko:

 Carnotov izrek (geometrija), izrek o vsoti razdalj do očrtanega kroga v trikotniku (Lazare Nicolas Marguerite Carnot),
 Carnotov izrek (termodinamika) (Carnotovo pravilo), izrek o toplotnem izkoristku toplotnih strojev (Nicolas Léonard Sadi Carnot).